Анам — царь Урука, правил приблизительно в 1808—1803/1802 годах до н. э. Простой писец, хранитель архива. В 1808 году до н. э., после пленения царя Ираданене царём Ларсы Рим-Сином, Анам захватил власть в городе и правил до 1803 или 1802 года до н. э., когда новое вторжение Рим-Сина положило конец и его правлению и независимости Урука. Анам восстановил стены Урука.

В письме правителя Урука Анама (ок. 1821—1817 до н. э.) говорится, что племена амнанум и яхрурум разбили лагерь возле Урука.

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Урука
Свергнутые монархи
Правители Азии XIX века до н. э.